Суде́ц — фамилия.

Известные носители:
 Судец, Владимир Александрович (1904—1981) — советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза
 Судец, Татьяна Александровна (род. 1947) — советская и российская телеведущая и диктор телевидения; бывшая сноха маршала.